— японский самурай, живший в конце периода Эдо, командир 2-го подразделения Синсэнгуми. Симпати был одним из нескольких основных членов Синсэнгуми, переживших падение сёгуната Токугава и сопровождавшие его гражданские войны (войну Босин и войну Сэйнан).

Биография 
Нагакура Симпати Нориюки, известный как Эйкити или Эйдзи в детстве, родился в клане Мацумаэ в Эдо на 11-й день четвёртого месяца Темпо 10 (1839). Его отец, Нагакура Кандзи, был слугой клана Мацумаэ, с жалованием 150 коку. Как Окита Содзи, Нагакура был истинным продуктом Эдо — будучи сыном фиксатора (домена он никогда не видел), кто жил в Эдо его всю жизнь.

Отец Нагакуры записывал фамилию иероглифом «нага» 長, что означает «длинный», но позже Нагакура написал её 永, что означает «вечность». В 8 лет Нагакура вошёл в Окада Juusuke Toshisada по Shindō Munen-Ru додзё;

В возрасте 18 лет он достиг мокуроку (6-й дан), и получил мэнкё кайдэн. В возрасте 19 лет он покинул службу клана Мацумэ, чтобы путешествовать и совершенствовать свою технику. Некоторое время он проводил в «Синто Мунен Рю додзё» Юримото Сюдзу. Нагакура также провёл время в Цуботи Сюмэ в додзё Shingyoto Рю, где он встретил Симада Кай, будущего вице-капитана 2-го подразделения Синсэнгуми. Примерно в 1861 году, он вступил в Кондо.

Синсенгуми 
В 1863 году Нагакура и группа Кондо присоединились к Росигуми. По прибытии в Киото, вступил Кондо. Одна из Устава члены Мибу Росингуми, образованной Киото Сюгосёку («протектор Киото») Мацудайра Хиго но Ками (Katamori, из Айдзу), и возглавляет Кондо и Сэридзавы. После событий 18-го дня 8-го месяца (18 сентября 1863 года), группа стала называться «Синсэнгуми».

Нагакура стал помощником вице-командира в 1863 году, а затем стал капитаном 2-й отряда Синсэнгуми в 1865 году. Вместе с остальными Синсэнгуми, он стал хатамото в 1867 году.

Сразу после битвы Кошу в апреле 1868 года, Нагакура оставил Синсэнгуми с Харада Саносукэ и образовали Сэйхэнтай (после разногласия с давними соратниками, Кондо и Хидзикатой).

После реставрации Мэйдзи 
Нагакура изменил имя на Сугимура Ёси в эру Мэйдзи, когда он был принят в семью жены. Сугимура были врачами, обслуживающими Мацумэ даймё.

Позже Нагакура проводил панихиды по душам своих прошлых товарищей. Примерно за 4 года до своей смерти он передал устную информацию о Синсэнгуми журналисту для газеты. Считается, что, раз сообщения были даны через полвека после произошедших событий, рассказ больше годится для приятной толпы, чем для верной записи.

Однако Нагакура сохранил мемуары, которые могут из первых рук свидетельствовать о кровавой жизни Синсэнгуми. Эти мемуары были потеряны в течение десятилетий, прежде чем были найдены и опубликованы в виде книг в 1998 году.

Смерть 
Нагакура Симпати умер от естественной смерти в 1915 году в возрасте 76 лет. В этом же году, Сайто Хадзимэ, ещё один бывший капитан Синсэнгуми, умер в возрасте 72 лет от язвы желудка.

Нагакура Симпати в массовой культуре 
Рассказы о времени Нагакуры до и во время его периода Синсэнгуми появляются в романах, драмах и аниме/манге.

Например, Нагакура появляется в Миротворец Куроганэ (аниме/манга), Хакодатэ Youjin Buraichou Химэгами (манга), Кадзэ Хикару (манга), Гэцумэй Сэйки (манга), Золотое Божество (аниме и манга).

В 2004 в NHK Тайга драма серии Синсэнгуми!, Синсэнгуми Gunrou-ден (видео игры серии), и Бакумацу Рэнка Синсэнгуми (видео игры серии).

Является историческим прототипом персонажа Симура Симпати из популярной франшизы Gintama.

Нагакура занимает видное место в 2014 историческая фантастика солдат и самураев.()

Примечания

Литература 
 Kimura, Sachihiko. Shinsengumi Nikki. Tokyo: PHP Interface. 2003. 
 Nagakura, Shinpachi. «Shinsengumi Tenmatsuki». Tokyo: Shin Jinbutsu Oraisha, 1998. ISBN 4-404-02670-6
 Shinsengumi Tenmatsuki. Tokyo: Shin Jinbutsu Oraisha, 1971. ASIN 440400284X

Синсэнгуми